In 1997 werd het 38ste Campeonato Roraimense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Roraima, het was het derde profkampioenschap. De competitie werd georganiseerd door de FRF en werd gespeeld van 31 maart tot 6 juni. Baré werd kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Roraimense
Braziliaans competitievoetbal 1997